

Bo Lille 
Forfatter, lektor emeritus., Tv-journalist, international rejsende i poesi (optræden i Sverige, Norge, Estland, Japan, Marokko, Irak, Italien, Tyskland, England og Danmark), er oversat til tysk, engelsk, japansk, fransk, italiensk, arabisk og vietnamesisk).

Han har især gjort meget her i Danmark for den japanske digtforum haiku, som han har udgivet flere samlinger med, Haiku for fred, Environmental, og Fukusiyamadigte, der så også indeholder andre japanske digtformer end haiku, og en poetik om haiku, Haikuhåndbogen.

Litterær Produktion 
Har skrevet 28 bøger bl. a.  novellesamlingen "Lars Løkkes portræt" (Mellemgaard 2019), standardværket "Haiku-håndbog" (Mellemgaard 2014), digtsamlingen "Fukushima-digte" (Mellemgaard 2017), romanen "SMS-Banden" (Ordsnedkeren 2008), librettoen til rockoperaen "Pictures from Cyclus 7" (CBS 1976), otte digtsamlinger, herunder ”Jamen okay og andre Danmarksdigte” (Ordsnedkeren, )"Haiku på dansk - med skævt smil og skæve øjne" (forlaget Oneman 2005), en del faglitteratur, bl.a. "Neue Zeiten - Neue Töne" (Munksgaard 1994), artikler, essays og debatindlæg.

Digte i "Hvedekorn" og div. japanske, amerikanske, tysksprogede, arabiske og danske antologier. Redaktør af det daglige haiku i Dagbladet Information (2006-7).

Øvrige virke 
Bo Lille leder "Underskoven", det næstældste litterære forum herhjemme (grundlagt 2003, Huset i Kbh., København).

Bo Lille er europæisk koordinator i World Haiku Association.

Medlem af styrelsen i Dansk Forfatterforenings Lyrikgruppe 2010-2014.

Bestyrelsesmedlem i Dansk-svensk Forfatterselskab 2004-2020.

Formand for "Det Danske Klopstockselskab af 1984" (1984-2008).

Har undervist talenter (bl.a. Yahya Hassan) på Forfatterskolen Viborg (2008-11) og på Underskovens Forfatterskole (2014). Afholder lyrik- og romankurser på skoler rundt om i Skandinavien.

Bo Lille havde en serie kultur-Tv-programmer, "Bo's Lille Kulturhjørne" på ITV og TV-Bella (foreløbig ca. 100 udsendelser) og en serie med ny dansk poesi, "Poetiske Venner" (TV-Bella, foreløbig 8 udsendelser).

Bo Lille har modtaget støtte fra japanske, arabiske, italienske, norske, svenske og tyske fonde, Kunststyrelsen (Statens Kunstfond), Københavns Kommunes Kunstfond og Veluxfonden.

Eksterne links 
Bo Lille

Bo Lilles Facebookside.